Victoria Peña ist der Name folgender Personen:

 Victòria Peña i Nicolau (1827–1898), mallorquinische Dichterin
 Vicky Peña (* 1954), katalanische Schauspielerin